Суперкубок Единой лиги ВТБ 2021 — первый предсезонный турнир, проводимый Единой лигой ВТБ совместно с АНО «Московский спорт». Турнир прошëл в Москве во дворце спорта «ВТБ Арена» с 18 по 19 сентября 2021 года. В нём приняли участие 4 лучшие команды лиги по итогам сезона 2020/2021. Первым обладателем Суперкубка стал ЦСКА, а самым ценным игроком турнира был признан Уилл Клайберн.

Участники 
Участниками Суперкубка стали «Зенит», «Локомотив-Кубань», УНИКС и ЦСКА. Эти команды заняли первые 4 места по итогам сезона 2020/2021. 31 августа 2021 года состоялась жеребьевка Суперкубка.

Сетка

Полуфиналы

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Матч за 3-е место

Финал

Награды

Самый ценный игрок 
  Уилл Клайберн (ЦСКА)

Лучший тренер 
  Димитрис Итудис (ЦСКА)

Символическая пятёрка

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Единая лига ВТБ в сезоне 2021/2022
2021